Die Saison 1973/74 war die erste reguläre Saison der neu gegründeten Southern Hockey League. Während der regulären Saison sollten die sechs Teams jeweils 72 Spiele bestreiten, jedoch musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen, finanziell bedingten, Ausscheidens der Suncoast Suns überarbeitet werden. In den Play-offs setzten sich die Roanoke Valley Rebels durch und gewannen den ersten SHL-Meistertitel in ihrer Vereinsgeschichte.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Saison 1973/74 auf hockeydb.com (englisch)

1973/74
Eishockeysaison 1973/74